Línea 181 puede referirse a:

 Línea 181 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 181 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 181 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.